

Patronyme 

 Pierre-Augustin Hulin (1758-1841), général français, vainqueur de la Bastille ;
 Pierre Hulin (1882-1944), personnalité politique française ;
 Léopold Hulin (1812-1896), personnalité politique française ;
 Henri Hulin (1912-1995), personnalité politique française ;
 Nicole Hulin (1935-), physicienne et historienne des sciences française ;
 Michel Hulin (1936-), philosophe français ;
 Michel Hulin (1936-1988), physicien français ;
 Dominique Hulin (1943-), comédien et cascadeur français ;
 Dominique Hulin (1959-), mathématicienne française ;
 Vincent Hulin (1973-), journaliste et ultra-Trailer

Toponyme 

 Hulin, ville chinoise du Heilongjiang ;
 Hulín, commune tchèque de la région de Zlín ;
 Mont Hulin, point culminant du département français du Pas-de-Calais.